Шериф Гёрен (; род. 14 октября 1944, Ксанти, Греция) — турецкий кинорежиссёр греческого происхождения.

Биография 
Начал карьеру в кино в качестве монтажёра, работал также и как ассистент режиссёра. Первый фильм — Endişe — поставил в 1974 году и получил за него две премии «Золотой апельсин» национального кинофестиваля в Анталье.

Гёрен известен благодаря своему сотрудничеству с Йылмазом Гюнеем. Фильм «Дорога» (, 1982), который был начат Гёреном по сценарию Гюнея (тот находился в тюрьме на острове Имралы), и закончен самим Гюнеем, получил «Золотую пальмовую ветвь» на 35-м каннском кинофестивале.

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Турции
Лауреаты премии «Золотой апельсин»